Хутикальпа () — город и муниципалитет в центральной части Гондураса, административный центр департамента Оланчо.

Географическое положение 
Расположен на западе центральной части департамента, в долине реки Гуаяпе, примерно в 30 милях к юго-западу от города Катакамас. Абсолютная высота — 410 метров над уровнем моря.

Климат города значительно теплее, чем в Тегусигальпе, что объясняется небольшой высотой над уровнем моря и соответствующим географическим положением. Экономика Хутикальпы основана на сельском хозяйстве и торговле, чему способствует наличие плодородных земель близ города. Несмотря на эти факторы, в Хутикальпе высок уровень безработицы.

Население 
По данным на 2013 год численность населения составляет 49 466 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Гондураса